USS Selfridge je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Selfridge (DD-320) 
 USS Selfridge (DD-357)

Selfridge